Onderdistrict in Indonesië
 Getasan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Getasan (Petang), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung in de provincie Bali
 Getasan (Getasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Getasan (Depok), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java